Матера — місто в Італії, столиця однойменної провінції,
 Матера — провінція в Італії, у регіоні Базиліката.